Coppa Italia 2019 – torneo di pallacanestro femminile
 Coppa Italia 2019 – torneo di pallacanestro in carrozzina